Kali može značiti:

 Kali, općina u Zadarskoj županiji
 Kali (jezero), jezero u Finskoj
 Kali (božica), božica 
 Kali Linux, operativni sustav
 Sharda ili Kali, rijeka u Nepalu

ja:カリ